Мансо I — префект Амальфі (898—914).
 Мансо I (966—1004) як Мансо II — князь Салернський (981—983); герцог Амальфійський (996—1004).
 Мансо III — герцог Амальфійський (1028—1029), (1034—1038), (1043—1052).

 Алонсо Мансо (1460—1539) — перший римокатолицький єпископ Пуерто-Рико (1511—1539).
 Армандо Мансо (* 1958) — мексиканський футболіст, що грав на позиції центрального захисника, зокрема за «Америку», а також національну збірну Мексики.
 Даміан Мансо (* 1979) — аргентинський футболіст, півзахисник клубу «Хусто Хосе де Уркіса».
 Джованні Баттіста Мансо (1570—1645) італійський аристократ, вчений і покровитель мистецтв.
 Родульфо Мансо (* 1949) — перуанський футболіст, що грав на позиції захисника. Виступав, зокрема, за «Депортіво Мунісіпаль» та «Велес Сарсфілд», а також національну збірну Перу.
 Хуана Мансо (1819—1875) — аргентинська письменниця і педагогиня.
 Луїс Мансо Руїс — баскський підприємець, президент клубу «Депортіво Алавес» із міста Віторія-Гастейс в 1944—1946 роках.
 Хосе Антоніо Мансо де Веласко (1689—1767) — 30-й віце-король Перу (1744—1761).
 Ширлі Фрімпонг-Мансо (* 1977) — ганська кінорежисерка, сценаристка і продюсерка.

 Мансо — муніципалітет у Франції, у регіоні Корсика, департамент Верхня Корсика.

 Мансо — індіанська народність на півночі Мексики.